Chatrou kan som auktorsförkortning betyda:

 Laurentius Willem Chatrou
 Laurentius 'Lars' Willem Chatrou

Robotskapade auktorsförkortningar